Franciaország
Mosnac, település Charente megyében
Mosnac, település Charente-Maritime megyében